New Day Rising — третий студийный альбом американской рок-группы Hüsker Dü, вышедший в  году.

Об альбоме 
New Day Rising занял 13-е место в списке журнала Spin «100 величайших альбомов, 1985—2005». В 2003 году альбом занял 495 место, а в 2012 году — 488 место в списке Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времен». Rolling Stone также включил заглавную песню альбома в список «100 величайших гитарных песен», поместив её на 96-е место.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Hüsker Dü
Альбомы 1985 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы панк-рока
Альбомы SST Records